Боулдер ():

Географические объекты

Соединённые Штаты Америки 
 Боулдер — статистически обособленная местность, расположенная в округе Саблетт (штат Вайоминг, США)
 Боулдер — город в штате Колорадо, США.
 Боулдер (Монтана)
 Боулдер (Юта)
 Боулдер-Крик (Калифорния)
 Боулдер-Сити (Невада)
 Боулдер — округ в штате Колорадо, США.
 Боулдер-Сити — коммерческий аэропорт города Боулдер-Сити (округ Кларк, Невада, США).

Другие 
 Боулдер (Западная Австралия)
 Боулдер (остров) — остров в провинции Нунавут (Канада)

Учебные заведения 
 Колорадский университет (Боулдер)

См. также 
 Боулдеринг — вид скалолазания.